Джамоат імені Саї́фа Рахі́ма () — джамоат у складі Балджувонського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Зарнісор.

Населення — 7194 особи (2010; 6992 в 2009, 6041 в 2005).

До 3 березня 2014 року джамоат називався Дектурським.

До складу джамоату входять 11 сіл:

Примітки 

Джамоати Балджувонського району